Дискография группы Vendetta насчитывает четыре полноформатных альбома и три демозаписи. Кроме того был выпущен совместный промосингл с группой Sabbat.

Демозаписи

System of Death () 
 System of Death ()
 Metal Law ()
 Off the Road ()
 Traitor’s Fate ()
 Satan ()
 Die in Hell ()

Suicidal Lunacy () 
 Suicidal Lunacy (6:55)
 Revolution Command (06:55)
 Drugs and Corruption (1:17)
 Go and Live…Stay and Die (6:22)
 Fade to Insanity (6:24)

Demo (Dead People Are Cool) () 
 Hannibal (4:52)
 Guerilla (3:31)
 Dead People Are Cool (3:40)
 Hate (4:36)

Студийные альбомы

Go And Live… Stay And Die () 
 Suicidal Lunacy (6:47)
 Go And Live… Stay And Die (6:10)
 Traitor’s Fate (6:10)
 System of Death (8:02)
 Drugs And Corruption (1:16)
 Revolution Command (5:26)
 On the Road (3:48)
 And the Brave Man Fails (CD-Bonus) (4:06)
 Brain Damage (Live) (Bonus 2007) ()

Альбом был записан на студии Musiclab в Берлине с августа по сентябрь 1987 года с Харрисом Джонсом () в качестве продюсера.

Brain Damage () 
 War (5:51)
 Brain Damage (4:38)
 Conversation (3:46)
 Precious Existence (5:39)
 Never Die (2:31)
 Love Song (1:10)
 Fade to Insanity (6:50)
 Dominance of Violence (3:30)
 Metal Law (2:58)
 War (Live) (Bonus 2007) (5:03)

Альбом был записан в июне 1988 года на студии Musiclab в Берлине с Харрисом Джонсом () в качестве продюсера.

Hate () 
 Hannibal (3:09)
 Lying Society (2:53)
 Guerilla (3:45)
 Hate (5:24)
 Prepare Yourself For Hostility (3:14)
 Mother (4:08)
 Rise For Revolution (4:14)
 Dead People Are Cool (2:28)

Feed the Extermination () 
 Feed The Extermination (5:07)
 Tremendous Brutality (5:59)
 Cancer (4:30)
 Ovulation Bitch (4:01)
 Storage Of Anger (4:36)
 Dog In The Manger (5:23)
 De-organ-izer (4:06)
 Abuse (7:30)
 Trust In God (4:05)
 'Till I'm Dead (3:49)

The 5th () 
	Fragile		 
	Let 'er Rip		 
	Deadly Sin		 
	Agency of Liberty		 
	The Search		 
	The Prophecy		 
	Shame on You		 
	Religion Is a Killer		 
	Nevermind

Промозаписи и сборники

A Cautionary Tale / And the Brave Man Fails () 
 Sabbat — A Cautionary Tale ()
 Vendetta — And the Brave Man Fails ()

Этот 7" Flexidisc распространялся вместе с журналами Metal Forces #27 (июнь 1988 года) и Rock
Hard #35 (также в середине 1988 года).

Vendetta